Fikcyjne organizacje występujące w serii gier The Elder Scrolls:

Główne gildie

Gildia Magów 
Opis: Stowarzyszenie skupiające magów,uzdrowicieli,czarowników i alchemików.
Geneza powstania: Stworzona w roku 230 Drugiej Ery na Wyspach Summerset z inicjatywy Vanusa Galeriona. Działa na podstawie Prawa o Gildiach uchwalonego przez Potentata Versidue-Shaie–ówczesnego władcę Cyrodiil.
Misja: Jej głównym zadaniem jest studiowanie, promowanie oraz ochrona magii przed profanacją np. w postaci nekromancji.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel (oprócz Skyrim).
Przywódca na Vvardenfell: Trebonius Artorius.
Przywódca w Cyrodiil: Hannibal Traven.
Ważni członkowie: Ranis Athrys, Edwinna Elbert, Drzemka W Cieniu Drzew.
Gildie opozycyjne: Wielki Ród Telvanni, Świątynia Trójcy, Gildia Nekromantów.
Stopnie w hierarchii:
 Zrzeszony
 Terminator
 Czeladnik
 Iluzjonista
 Przywoływacz
 Magik
 Czarnoksiężnik
 Czarodzieja (posiadanie Laski Czarodzieja)
 Mistrz Magii
 Arcymag

Gildia Wojowników 
Opis: Organizacja najemnych wojowników.
Geneza powstania: Gildia powstała w 321 roku Drugiej Ery w Cyrodiil na mocy sekcji 4 Prawa o Gildiach, zaakcpetowanego przez ówczesnego władcę Cyrodiil Potentata Versidue-Shaie.
Misja: Wykonywanie zleceń na rzecz klientów gildii.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel (poza Skyrim).
Przywódca na Vvardenfell: Sjoring Kamienne Serce.
Przywódca w Cyrodiil: Vilena Donton.
Ważni członkowie: Eydis Płonące Oko, Percius Mercius, Lorbumol gro-Aglakh, Hrundi.
Gildie opozycyjne: Gildia Złodziei.
Sojusznicy: Camonna Tong.
Stopnie w hierarchii:
 Zrzeszony
 Terminator
 Czeladnik
 Szermierz
 Opiekun
 Obrońca
 Stróż
 Strażnik
 Bohater
 Mistrz

Gildia Złodziei 
Opis: Nielegalna organizacja przestępcza skupiająca złodziei.
Misja: Rabunek na zlecenie oraz wspieranie członków w razie konfliktu z prawem.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel.
Przywódca na Vvardenfell: Dżentelmen Jim Stacey.
Przywódca w Cyrodiil: Szary Lis.
Przywódca w Skyrim: Mercer Frey.
Ważni członkowie: Habasi Słodkie Usta,Jubiler Aengoth, Wielka Helende, Brynjolf, Vex, Karliah, Delvin Mallory.
Gildie opozycyjne: Gildia Wojowników, Camonna Tong.
Stopnie w hierarchii:
 Ropucha
 Uszaty
 Podnóżek
 Czarna kapuza
 Agent
 Bandzior
 Herszt
 Szef
 Mózg
 Arcyzłodziej (Szary Lis)

Kult Tamriel 
Opis: Cesarski kościół. Oficjalny kult cesarstwa Tamriel.
Misja: Kult dziewięciu bogów w tym cesarza Tibera Septima zwanego Talosem. Pomoc ubogim, leczenie chorych, zwalczanie wiedźm, wampirów itp.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Tamriel.
Przywódca na Vvardenfell: Lalatia Varian.
Ważni członkowie: Synnolina Tunifus, Iulus Truptor, Kaye.
Gildie opozycyjne: Świątynia Trójcy.
Sojusznicy: Legion Tamriel.
Stopnie w hierarchii:
 Niewtajemniczony
 Nowicjusz
 Wtajemniczony
 Akolita
 Adept
 Wyznawca
 Wyrocznia
 Wzywający
 Cudotwórca
 prymas

Legion Tamriel 
Opis: Wojsko Imperium Tamriel.
Misja: Zapewnienie porządku publicznego i obrona granic cesarstwa.
Zasięg działania: Garnizony Legionu rozlokowane są we wszystkich prowincjach imperium Tamriel.
Przywódca na Vvardenfell: Varus Vantinius.
Przywódca w Cyrodiil: Adamus Philida.
Przywódca w Skyrim: Generał Tullius.
Ważni członkowie: Generał Darius, Imsin Śniąca, Radd Kamienne Serce, Frald Biały, Legat Rikke.
Gildie opozycyjne: Gildia Złodziei, Świątynia Trójcy, Popielni, Gromowładni.
Sojusznicy: Wielki Ród Hlaalu, Kult Tamriel.
Stopnie w hierarchii:
 Rekrut
 Pikinier
 Legionista
 Wywiadowca
 Bohater
 Rycerz Wędrowny
 Kawaler
 Obrońca
 Błędny Rycerz
 Rycerz Cesarskiego Smoka

Mroczne Bractwo 
Opis: Nielegalne stowarzyszenie morderców-renegatów. Organizacja religijno-dochodowa. Jego patronem jest boska istota o imieniu Sithis.
Misja: Wykonywanie "kontraktów" – wyroków śmierci na osoby wskazane przez zleceniodawców.
Geneza powstania: Historia Mrocznego Bractwa jest powikłana i niepewna. Pewnym natomiast jest, że Mroczne Bractwo wyewoluowało z Morag Tong.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel.
Przywódca: Nocna Matka.
Ważni Członkowie: Dandras Vules, Lucien Lachance, Astrid
Gildie opozycyjne: Morag Tong.

Ostrza 
Opis: Gwardia przyboczna cesarza Tamriel, oprócz ochrony monarchy zajmuje się też działalnością wywiadowczą na terenie cesarstwa.
Misja: Ich głównym zadaniem jest szukanie i zbieranie części zniszczonego Numidium. W grze The Elder Scrolls III: Morrowind Ostrza kierują poczynaniami Nerevaryjczyka w drodze do pokonania Dagotha Ura na wyspie Vvardenfell. Ich pierwotną misją było tropienie i zabijanie smoków w prowincji Skyrim, dopiero później stali się znaną gwardią przyboczną Cesarza Tamriel.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel.
Przywódca w Tamriel oraz Arcymistrz: Brat Jauffre.
Przywódca na Vvardenfell: Caius Cosades.
Ważni członkowie: Dziewięć Palców, Baurus

Towarzysze 
Opis: W prowincji Skyrim nie ma gildii wojowników, więc ich rolę przejmują Towarzysze. Kontynuują oni dzieło oryginalnych Towarzyszy – Pięćsetki Ysgramora.
Misja: Pomoc mieszkańcom Skyrim w rozwiązywaniu problemów z bestiami, bandytami itp.
Zasięg działania: Prowincja Skyrim.
Przywódca: Towarzysze nie posiadają jako takiego przywódcy. Mają swojego rodzaju mentora zwanego Heroldem. Jest nim Kodlak Białowłosy, a po ukończeniu odpowiedniej linii zadań (z ang. questline) gracz może zostać Heroldem.
Ważni członkowie: Kodlak Białowłosy, Łowczyni Aela, Vilkas, Farkas

Wielkie Rody

Wielki Ród Hlaalu 
Opis: Jeden z trzech klanów Vvardenfell. Siedzibą rodu jest miasto Balmora położone w południowo-zachodnim Vvardenfell.
Misja: Rozszerzenie wpływów politycznych oraz wzbogacenie się. Uzyskanie przewagi nad pozostałymi rodami Vvardenfell. Ród Hlaalu jako najbardziej postępowy i konformistyczny klan współpracuje z cesarstwem Tamriel w modernizacji wyspy i utrwalaniu dominacji Tamriel. Korzysta z wprowadzonej przez Vedama Drena swobody kolonizacji i handlu na Vvardenfell.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.
Przywódca: p.o. Książę Vedam Dren.
Ważni członkowie: Nileno Dorvayn, Edryno Arethi, Crassius Curio, Odral Helvi, Ilmeni Dren, Orvas Dren, Yngling Pół-Troll.
Gildie opozycyjne: Wielki Ród Redoran, Wielki Ród Telvanni, Gildia Złodziei, Popielni.
Sojusznicy: Legion Tamriel, Gildia Magów, Kult Tamriel, Świątynia Trójcy i Gildia Wojowników.
Stopnie w hierarchii:
 Najemny
 Przyboczny
 Zaprzysiężony
 Prawnik
 Krewny
 Kuzyn Rodu
 Brat Rodu
 Ojciec Rodu
 Członek Rady
 Arcymistrz

Wielki Ród Redoran 
Opis: Konserwatywny ród rycerzy – patriotów rezydujący na wyspie Vvardenfell. Jeden z trzech klanów Vvardenfell.
Stolicą strefy rządzonej przez Redoran jest Ald'ruhn – miasto w północno-zachodniej części wyspy.
Misja: Rozszerzenie wpływów politycznych oraz wzbogacenie się. Uzyskanie przewagi nad pozostałymi rodami Vvardenfell.
Wielki Ród Redoran jako najbardziej konserwatywny i wierny tradycji oraz religijny klan stoi na straży dziedzictwa przodków Morrowind i wyspy Vvardenfell.Hołduje takim wartościom jak bogowie,ojczyzna i rodzina.Sojusznik i obrońca Świątyni Trójcy.
W przeciwieństwie do Hlaalu Redoran są niechętni cesarskiej dominacji na wyspie.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.
Przywódca: Bolyn Venim.
Ważni członkowie: Neminda, Athyn Sarethi, Brara Morvayn, Hlaren Ramoran, Garis Llethri, Faral Retheran.
Gildie opozycyjne: Gildia Magów, Ród Hlaalu, Ród Telvanni, Gildia Złodziei.
Sojusznicy: Świątynia Trójcy, Gildia Wojowników i Legion Cesarski.
Stopnie w hierarchii: Najemny
 Przyboczny
 Zaprzysiężony
 Prawnik
 Krewny
 Kuzyn Rodu
 Brat Rodu
 Ojciec Rodu
 Członek Rady
 Arcymistrz

 Wielki Ród Telvanni 
Opis: Ród magów,jeden z trzech klanów Vvardenfell. Posiada ziemie we wschodniej i południowej części Vvardenfell ze stolicą w Sadrith Mora.
Misja: Rozszerzenie wpływów politycznych oraz wzbogacenie się. Uzyskanie przewagi nad pozostałymi rodami Vvardenfell.
Telvanni to organizacja zrzeszająca pragmatycznych, bezwzględnych magów studiujących sztuki magiczne oraz sekrety technologii ludu Dwemerów. Telvanni dystansują się wobec polityki cesarskiej, tradycji i religii Dunmerów zachowując postawę izolacjonizmu.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.
Przywódca: Profesor Sztuk Magicznych Gothren.Ważni członkowie: Raven Omayn, Arara Uvulas, Felise Ulessen, Mallam Ryon, Galos Mathendis, Baladas Demnevanni, Mistrzyni Therana, Mistrzyni Dratha, Mistrz Aryon, Mistrz Neloth.Gildie opozycyjne: Gildia Magów, Kult Tamriel, Świątynia Trójcy, Ród Hlaalu, Ród Redoran i Legion Cesarski.
Stopnie w hierarchii:
 Najemny
 Przyboczny
 Zaprzysiężony
 Prawnik
 Głos
 Zaklinacz
 Czarodziej
 Mag
 Mistrz
 Arcymistrz

 Gildie Poboczne 
 Morag Tong 
Opis: Tradycyjna gildia "honorowych zabójców".
Misja: W granicach Morrowind działa legalnie wystawiając usankcjonowane prawnie wyroki tzw. "honorowe egzekucje", zwalniające zabójcę w razie schwytania przez straże z odpowiedzialności karnej. Wielkie Rody wykorzystują Morag Tong od wieków w rozwiązywaniu sporów między sobą.
Zasięg działania: Legalna tylko w prowincji Morrowind.
Przywódca: Eno Hlaalu.Gildie opozycyjne: Mroczne Bractwo.
Stopnie w hierarchii:
 Zrzeszony
 Ślepe narzędzie
 Narzędzie
 Ścierwo
 Myślący
 Brat
 Wiedzący
 Mistrz
 Szlachetny Mistrz
 Arcymistrz

 Świątynia Trójcy 
Opis: Kult religijny dominujący na wyspie Vvardenfell w prowincji Morrowind. Przed zniesieniem zakazu kolonizacji i handlu na Vvardenfell w 414 roku Trzeciej Ery Świątynia była uprzywilejowaną siłą religijną, polityczną i gospodarczą na wyspie. Od tej daty systematycznie traci na znaczeniu.
Misja: Kult Trzech bogów – Almalexii, Sotha Sila i Viveka. Pomoc ubogim,leczenie chorych,działalność inkwizycyjna. Jej głównym celem jest jednak walka z Dagoth Urem i Szóstym Rodem w obronie Morrowind i wartości, które głosi Trójca.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.
Przywódca: Tholer Saryoni.Ważni Członkowie: Tuls Valen, Endryn Llethan, Tharer Rotheloth, Uvoo Llaren.Gildie opozycyjne: Gidlia Magów, Legion Tamriel, Popielni, Kult Tamriel, Wielki Ród Telvanni.
Sojusznicy: Wielki Ród Redoran.
Stopnie w hierarchii:
 Niewtajemniczony
 Nowicjusz
 Wtajemniczony
 Akolita
 Adept
 Kapelan
 Wyznawca
 Wróż
 Mistrz
 Patriarcha

 Kompania Wschodniocesarska 
Opis: Kompania kupiecka. Organizacja handlowo-gospodarcza Imperium Tamriel z siedzibą w Ebonheart na wyspie Vvardenfell.
Misja: Ekspansja handlowo-gospodarcza Imperium Tamriel we wschodniej części cesarstwa – prowincji Morrowind.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.

 Rycerze Dziewięciorga 
Opis: Zbrojne ramie Kultu Dziewięciorga. W jej posiadaniu znajdują się Święte Relikwie Boskiego Krzyżowca
Misja:Ochorona Kościoła przed wszelkimi wrogami oraz opieka nad Świętymi Relikwiami.
Zasięg działania: Cyrodiil
Gildie opozycyjne: kulty daedryczne, Poplecznicy Umarila Nieopierzonego.

 Kult Nerevaryjski 
Opis: Nurt religijny stojący w opozycji do oficjalnej doktryny Świątyni Trójcy. Popularny wśród plemion Popielnych i tzw. Odszczepieńców – członków Świątyni kwestionujących jej dogmaty.
Misja: Wyznawcy kultu oskarżają Trójcę o przekłamywanie historii i morderstwo czczonego przez siebie Nerevara. Dążą do ujawnienia prawdy podważającej dogmaty głoszone przez Świątynię Trójcy.
Zasięg działania: Wyspa Vvardenfell w prowincji Morrowind.
Gildie opozycyjne: Świątynia Trójcy, Wielki Ród Redoran.

 Kult Talosa 
Opis: Organizacja skupiająca legionistów cesarstwa Tamriel oddających cześć legendarnemu cesarzowi imperium Talosowi czyli Tiberowi Septimowi.
Misja: Kult boga Talosa czyli cesarza Tamriel – Tibera Septima oraz spisek i planowanie zamachu na obecnego cesarza Uriela Septima VII.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.

 Camonna Tong 
Opis: Nacjonalistyczny, ksenofobiczny gang.
Misja: Przemyt kradzionych dóbr w tym cennych artefaktów oraz handel niewolnikami.
Zasięg działania: Wyspa Vvardenfell w prowincji Morrowind.
Przywódca: Orvas Dren.Gildie opozycyjne: Gildia Złodziei.
Sojusznicy: część Gildii Wojowników (przez pewien czas).

 Kulty daedryczne 
Opis: Kult bóstw pochodzących z innego wymiaru – Otchłani.
Misja: Oddawanie czci najpotężniejszym Daedrom, m.in. Mefali, Boethiah, Sheogorathowi, Mehrunesowi Dagonowi.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel.

 Popielni 
Opis: Wspólnota koczowniczych plemion rdzennych Dunmerów. Plemiona te zamieszkują obozy parając się głównie zbieractwem i myślistwem.
Misja: Zachowanie oraz kultywowanie tradycji, obyczajów i wierzeń przodków żyjących przed nastaniem Trójcy i ekspansją Tamriel. Popielni parają się głównie zbieractwem i myślistwem, są też doskonałymi lekkozbrojnymi wojownikami a niektórzy wybitnymi kupcami.
Zasięg działania: Wyspa Vvardenfell w prowincji Morrowind.
Przywódcy: Popielni Chanowie czterech obozów – Sul-Matuul (Obóz Urshilaku), Ulath-Pal (Obóz Erabenimsun),  Kaushad (Obóz Zainab), Sinnammu Mirpal (p.o.chana Obozu Ahemmusa).
Ważni Członkowie: Nibani Maesa,Manirai,Han-Ammu,Sonummu Zabamat.
Gildie opozycyjne: Biuro Spisów i Opodatkowania, Legion Tamriel, Świątynia Trójcy, Kult Tamriel.

 Szósty Ród 
Opis: W czasach Resdaynn wpływowy ród posiadający przedstawicieli w Pierwszej Radzie. W czasach Wojny Pierwszej Rady (668-700 Pierwszej Ery) zbuntował się i przeciwstawił pozostałym klanom oraz Nerevarowi. Został pokonany i rozbity a także przeklęty, od tego czasu nazywa się go "Upadłym Rodem". Obecnie zrzesza różne monstra – Popielnych Ghuli, Lunatyków, Śniących, Popielne Wampiry, Popielnych Niewolników.
Misja: Obalenie rządów Trójcy i Tamriel na Vvardenfell oraz w całym Morrowind.
Zasięg działania: Region Czerwona Góra i jego okolice na wyspie Vvardenfell w prowincji Morrowind.
Przywódca: Demon Dagoth Ur.
Gildie opozycyjne: Świątynia Trójcy, Legion Tamriel.

 Dwie Lampy 
Opis: Organizacja abolicjonistów działająca na wyspie Vvardenfell.
Misja: Ochrona i pomoc zbiegłym niewolnikom, dążenie do obalenia niewolnictwa.
Zasięg działania: Wyspa Vvardenfell w prowincji Morrowind.
Przywódca: księżniczka Ilmeni Dren z Rodu Hlaalu.
Gildie opozycyjne: Camonna Tong, Wielki Ród Telvanni.

 Straż Królewska 
Opis: Straż przyboczna króla Morrowind.
Misja: Czuwa nad bezpieczeństwem monarchy w Pałacu Królewskim i w obrębie administrowanej przez króla części Twierdzy Smutku.
Zasięg działania: Twierdza Smutku w Prowincji Morrowind.
Przywódca: Tienius Delitian.

 Biuro Spisów i Opodatkowania 
Opis: Organizacja urzędników skarbowych cesarstwa Tamriel, jej siedziba na Vvardenfell mieści się w małej osadzie portowej na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy – Seyda Neen.
Misja: Ściąganie podatków na rzecz cesarskiej administracji, prowadzenie spisu ludności oraz inne działania administracyjne.
Zasięg działania: Wszystkie prowincje Imperium Tamriel.

 Gwardia Viveka 
Opis: Gwardia przyboczna boga Viveka. Stacjonuje w twierdzach Molag Mar oraz Upiorna Brama.
Misja: Walka w imię Viveka głównie z Szóstym Rodem.
Zasięg działania: Vvardenfell w prowincji Morrowind.
Przywódca: Vivek.
Gildie opozycyjne: Szósty Ród, Legion Tamriel.
 Straż Świątynna 
Opis: Formacja policyjno-militarna Świątyni Trójcy. Jej członkowie strzegą siedzib kościoła.
Misja: Obrona hierarchów Świątyni Trójcy, pilnowanie porządku w miastach świątynnych – Vivek, Molag Mar, walka z wrogami kościoła zwłaszcza z Szóstym Rodem.
Zasięg działania: Prowincja Morrowind.
Przywódca: Verel Sali''.Gildie opozycyjne: Szósty Ród, Gildia Magów, Kult Tamriel, Legion Tamriel.Sojusznicy: Świątynia Trójcy, Gwardia Viveka, Wielki Ród Redoran.

 Kompania Czarnego Lasu Opis: Konkurencyjna wobec Gildii Wojowników organizacja najemników działająca w południowym Cyrodiil w rejonie miasta Leyawiin. Jej członkowie zażywają narkotyk w postaci napoju z drzewa Hist wskutek którego tracą kontakt z rzeczywistością i mają urojenia.Misja: Wypełnianie zleceń klientów. Kompania Czarnego Lasu przypisuje sobie bezpodstawnie wiele sukcesów, których prawdziwym beneficjentem powinna być Gildia Wojowników doprowadza to do walki pomiędzy organizacjami i rozbicia Kompanii.Zasięg działania: Południowe tereny Cyrodiil.Gildie opozycyjne: Gildia Wojowników.

 Arena Opis:''' Gildia płatnych gladiatorów, walczących na śmierć i życie ku uciesze mieszkańców Cesarskiego Miasta. Ma siedzibę w jednej z dzielnic stolicy Cyrodiil, gdzie znajduje się wielka arena. Obecnym mistrzem jest Szary Książę (Agronak gro-Malog), ork o niepewnym pochodzeniu. Gracz może głębiej zbadać tę sprawę i odkryć, że Agronak jest w połowie wampirem. Oprócz tego gracz może jeszcze przejąć stanowisko Agronaka.

The Elder Scrolls
Listy związane z grami komputerowymi